Retour au pays est une comédie française de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet qui fait suite à Mère et Fils, Les Bodin's Grandeur nature et Bienvenue à la capitale.

Résumé 
Maria Bodin fait croire à son fils qu'elle a la maladie d'Alzheimer pour qu'il s'occupe d'elle. Malheureusement, Christian a d'autres problèmes, que ce soit avec sa femme ou avec son boulot (qu'il n'a pas). Maria va donc céder sa ferme à Christian, avec quelques conditions.

Distribution 
 Maria Bodin : Vincent Dubois
 Christian Bodin : Jean-Christian Fraiscinet
 Julie (en voix off) : Christèle Chappat
 L'animateur (en voix off) : Alain Bernard
 Le notaire (en voix off) : Yvan Garoue
 La directrice de la maison de retraite (en voix off) : Anne Plumet
 Clients de l'auberge (en voix off) : Véronique Alycia

Tournée 
Le spectacle est passé aux Folies Bergère du 21 au .
Ils ont ensuite été invités dans l'émission Signé Taloche pour jouer un extrait de leur nouvelle pièce.
Le , ils fêtent leurs 20 ans au chapiteau Georget de Luynes aux côtés d'Alain Bernard et Jean-Marie Bigard.
Pendant 4 ans, ce spectacle a fait la tournée des Zéniths en réunissant plus de  spectateurs dans toute la France, la Belgique et la Suisse.
Cette tournée produite par Claude Cyndecki (Cheyenne Productions) s'est finalement terminée en 2014, à Paris, à l'Olympia.

DVD 
Le spectacle sort en DVD, en 2011, enregistré au Palais des Glaces

Notes et références 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 2011
Comédie (théâtre)